Франческо Фонтана:
 Фонтана, Франческо (известен как Джованни Фонтана; 1670—1712?) — российский архитектор итальянского происхождения.
 Фонтана, Франческо (1580 — около  1656) — итальянский астроном.
 Фонтана, Франческо (1668—1708) — итальянский архитектор.
 Примечания